Keskvere  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Keskvere (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Keskvere (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Pöide-Keskvere, bis 2017 Keskvere, Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare